Либенвальде () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Хафель. Население составляет 4334 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 138,81 км². Официальный код — 12 0 65 193.

Город подразделяется на 6 городских районов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга